Euphrosine ou Euphrosyne de Kiev, née vers 1130 et morte avant 1186, est reine consort de Hongrie de 1146 à 1162.

Elle est une des filles du grand-prince de Kiev .

Mariage et descendance 
En 1146, elle épouse le roi  (1130-1162). Ils ont plusieurs enfants dont :
  (1147 – 1172), roi de Hongrie ;
  (1148 – 1196), roi de Hongrie ;
 Élisabeth, mariée en 1167 au duc  ;
 Hélène (? - 1199), mariée en 1174 au duc .

Ascendance 
(à compléter)

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des reines de Hongrie

Reine consort de Hongrie du XIIe siècle
Riourikides
Date de naissance non renseignée (XIIe siècle)
Date de décès non renseignée (XIIe siècle)